Футбольная лига Англии в сезоне 1949/50 — 52-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз в своей истории стал «Портсмут». Второй дивизион выиграл «Тоттенхэм Хотспур», Третий северный дивизион — «Донкастер Роверс», Третий южный дивизион — «Ноттс Каунти».

Первый дивизион

Результаты матчей

Бомбардиры

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1949/50 на RSSSF.com 

1949
Футбол в Англии в сезоне 1949/1950
Английский чемпионат
Английский чемпионат